Karnberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Karnberg (Wüstung), aufgegebener Ortsteil von Treffurt, Thüringen
 Karnberg (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft von St. Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Karnberg (Berg) (450 m), ein Berg der Wanfrieder Werrahöhen im Grenzbereich der Landkreise Unstrut-Hainich (Thüringen) und Werra-Meißner (Hessen)